Бургос () — испанская фамилия и топоним.

Географические названия 
 Бургос — город и муниципалитет в Испании, административный центр провинции Бургос.
 Бургос — провинция в Испании, в автономном сообществе Кастилия и Леон.
 Бургос — коммуна в Италии, в регионе Сардиния.
 Бургос — муниципалитет в Мексике, в штате Тамаулипас;
 Бургос — посёлок в Мексике, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сальданья-де-Бургос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
 Бургос, Гильермо — чилийский футболист.
 Бургос, Хавьер де (1778—1848) — испанский государственный деятель, политик, юрист, журналист, писатель и переводчик.
 Бургос, Херман — аргентинский футболист.
 Бургос, Хулия де — пуэрто-риканская поэтесса.
 Бургос, Хосе (1837—1872) — филиппинский священник и общественный деятель.
 Бургос-Дебре, Элисабет — венесуэльская журналистка, антрополог и историк.

Прочее 
 Бургос () — футбольный клуб из города Бургос
 Бургос () — баскетбольный клуб из города Бургос